Кубок виклику Азії (жінки) 2018 () — спортивне змагання з хокею із шайбою (Кубок виклику Азії серед жінок), проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 8 по 11 березня 2018 року в Куала-Лумпур (Малайзія).

Топ-дивізіон 
Таблиця та результати

Дивізіон І 
Таблиця та результати

Посилання 
 IIHF.com  

2018 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою